Lechinterna puede referirse a:
El nombre común de la planta Euphorbia serrata.
El nombre común de la planta Euphorbia segetalis.